АССА — український естрадний гурт 
 Асса — радянський фільм 1987 року
 АССА - українське видавництво з Харкова

Див. також 
 ACCA — Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів